Georges Lecointe ist der Name folgender Personen:

* Georges Lecointe (Offizier) (1869–1929), belgischer Marineoffizier und Astronom; Teilnehmer der Belgica-Expedition
 Georges Lecointe (Ruderer) (1897–1932), französischer Ruderer